Референдумы в Швейцарии проходили 30 января и 22 мая 1921 года. На январские референдумы были вынесены вопросы о договорах, подписываемых более чем на 15 лет, и отмена военных трибуналов. Предложение о договорах было принято, а о военных трибуналах — отвергнуто. В мае проводились конституционные референдумы о введении Статей 37-бис и 37-тер о дорожном движении и авиации и о введении только Статьи 37-тер об авиации. Обе статьи были одобрены.

Избирательная система 
Референдумы о договорах и отмене военных трибуналов были гражданскими инициативами и требовали двойного большинства для одобрения: как большинства голосов избирателей, так и большинства кантонов. Конституционные референдумы были обязательными и также требовали двойного большинства для одобрения.

Результаты

О долговременных договорах

Отмена военных трибуналов

Введение Статей 37-бис и 37-тер в Конституцию

Введение Статьи 37-тер в Конституцию

Примечания 

Швейцария
1921 год в Швейцарии
1921